Dodge Super Bee (Ameryka Północna) – muscle car klasy wyższej produkowany na rynek północnoamerykański w latach 1968–1971.
 Dodge Super Bee (Meksyk) – muscle car klasy wyższej produkowany na rynek meksykański 1970–1980.